Catur (Kintamani)
 Catur (Sambi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing